Radio Berlin ist der Name folgender Sender und Sendeprogramme in Berlin:

 Funk-Stunde Berlin von 1923 bis 1934, dann bis 1945 Reichssender Berlin
 Berliner Rundfunk (ab 1945), Hörfunksender der DDR
 Radio Berlin International (von 1959 bis 1990)
 Berliner Rundfunk 91.4 (seit 1992)
 Radio Berlin 88,8, siehe rbb 88.8 (von 2005 bis 2019)